Buckley hace referencia a:

 Buckley (Flintshire), Gales
 Buckley (Gran Mánchester), Inglaterra
 Buckley (Illinois), Estados Unidos
 Buckley (Míchigan), Estados Unidos
 Buckley (Washington), Estados Unidos
 Samuel Botsford Buckley, un geólogo naturalista y botánico estadounidense
 Tim Buckley, un músico estadounidense de rock de vanguardia